El término quiruela puede hacer referencia a:

 El nombre común de la planta Erica umbellata;
 El nombre común de la planta Halimium ocymoides.